Saint-Hyacinthe är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Montérégie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Saint-Hyacinthe ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Saint-Hyacinthe är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är Collines Montérégiennes,  meter över havet,  km söder om Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe är det största samhället i trakten.

Trakten runt Saint-Hyacinthe består till största delen av jordbruksmark. Runt Saint-Hyacinthe är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec

ceb:Saint-Hyacinthe (lungsod)